Срђан Пешић (Београд, 6. новембар 1960) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1987. || Већ виђено  || Поп
|-
| 1988. || Вук Караџић ТВ серија || Игуман
|-
| 1988. || Тајна манастирске ракије  || Милиционер 3 (Милицајац калуђер)
|-
| 1988. || Сулуде године  || Асистент др. Недељковића
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Туце свилених чарапа ТВ филм || /
|-
| 1991. || -{Stand by}-  || Сипи
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1960.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда